Polygordius är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Schneider 1868. Polygordius ingår i familjen Polygordiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Polygordius